Hidrotermal es un adjetivo que se refiere a procesos, substancias y fenómenos naturales vinculados a agua caliente. Algunos de estos son:

 Aguas termales, aguas minerales que salen del suelo con más de 5 °C que la temperatura superficial.
 Alteración hidrotermal o metamorfismo hidrotermal; proceso geológico en el cual sedimentos o rocas sufren los efectos de la circulación de fluidos a altas temperaturas y químicamente activos.
 Circulación hidrotermal, proceso geológico de convección de agua en sus diversos estados a través de rocas y depósitos de sedimentos.
 Filón hidrotermal, filón cuyos minerales provienen de la precipitación, en una cavidad de la roca, de sustancias contenidas en disolución por aguas profundas muy calientes y sometidas a fuertes presiones.
 Fluido hidrotermal.
 Fuente hidrotermal (también llamada a veces respiradero hidrotermal o fumarola hidrotermal), grieta en la superficie de un planeta de la cual fluye agua caliente.
 Mineral hidrotermal.

Hidrología
Geomorfología